Homecoming (o su equivalente en inglés, "regreso a casa") hace referencia, en esta enciclopedia:

Televisión 
 a Homecoming, un episodio de la serie Buffy, the Vampire Slayer (1998), interpretada por Sarah Michelle Gellar y creada por Joss Whedon;
 a Homecoming, un episodio de la serie Stargate SG-1 (2003);
 a Homecoming, un episodio de la serie Lost (2005);
 a Homecoming, un episodio de la serie Héroes (2006);
 a Regreso a casa, un episodio de la serie El Pantera (2007);
 a Homecoming, un episodio de Falling Skies (2012);
 a Homecoming, un episodio de Glee (2015);
 a Homecoming, una serie de televisión web estadounidense de suspenso psicológico (2018-presente);

Cine
 a Homecoming, una película estadounidense del 2009, dirigida por Morgan Freeman.
 a Spider-Man: Homecoming, una película estadounidense del 2017 dirigida por Jon Watts.

Música 
 a Homecoming (1999), álbum en vivo del pianista estadounidense Bill Evans.
 a Homecoming, una canción de Green Day (2004);
 a Homecoming, una canción de Hey Monday (2008);
 a Homecoming, una canción de Kanye West (2008);
 a Gaither Homecoming (1991 a la fecha), eventos y conciertos organizados por Bill Gaither;

Literatura
 a Regreso a casa, una antología de Federico Campbell Quiroz, escritor mexicano.